Цвингенберг:

 Цвингенберг — община в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Цвингенберг — город в немецкой федеральной земле Гессен.